Bąkowa (gromada) (powiat iłżecki / lipski)
 Bąkowa Góra (gromada) (powiat radomszczański)